Coppel peut faire référence à :

Patronyme 

Par ordre alphabétique du prénom
 Alfred Coppel (1921-2004), écrivain américain de science-fiction ;
 Alec Coppel (1907-1972), écrivain, dramaturge et scénariste australien ;
 Anne Coppel (1946-…), sociologue française ;
 Jeanne Coppel (1896-1971), femme peintre ;
 Jérôme Coppel (1986-…), coureur cycliste français ;
 Myra Coppel, femme d'Alec Coppel, coauteur de la pièce The Gazebo.

Toponyme

Saint-Julien-de-Coppel, commune du Puy-de-Dôme